Il toponimo Târnova può riferirsi a diverse località della Romania:
Târnova, comune del distretto di Arad
Târnova, comune del distretto di Caraș-Severin
Nome italiano di Trnovo o Tarnova della Selva paese situato in Slovenia, frazione del comune di Nova Gorica; la foresta che ne porta il nome è la Selva di Tarnova (Trnovski gozd)